Фредерик Л. Льюис (, род. 1 июля 1943 года в Хантингтоне, Западная Виргиния, США) — американский профессиональный баскетболист, один из лучших игроков Американской баскетбольной ассоциации, отыгравший все девять сезонов её существования. Один из тридцати членов сборной всех времён АБА.

Карьера 
Льюис был выбран под 88-м номером на драфте НБА 1966 года командой «Цинцинатти Роялз». После одного сезона за «Роялз», Фредди провёл следующие семь лет в «Индиана Пэйсерс».

Хотя такие игроки, как Роджер Браун и Мел Дэниелс, получили больше внимания от поклонников «Пэйсерс», Льюис внёс значительный вклад в три чемпионства АБА команды (в 1970, 1972 и 1973 годах). Кроме того он представлял «Индиану» на трёх матчах всех звёзд АБА (1968, 1970, 1972). После поражения «Пэйсерс» от клуба «Юта Старз» в полуфинале АБА 1974 года, Фредди вместе с Брауном и Дэниелсом были обменяны в «Мемфис Саундс». Затем Льюис был обменян в «Спиритс оф Сент-Луис» на Тома Оуэнса.

В сезоне 1974—1975 Фредди в среднем набирал 22,6 очков за игру, был признан самым ценным игроком матча всех звёзд АБА 1975 и вывел молодую команду в плей-офф АБА. Но Льюис получил травму лодыжки, в итоге «Спиритс» проиграли будущему чемпиону «Кентукки Колонелс». Проведя ещё один сезон в «Спиритс оф Сент-Луис», вернулся в «Индиана Пэйсерс», которая к тому времени выступала в НБА, и завершил карьеру в 1977 году на отметке в 12 033 набранных за карьеру очка.

Примечания

Ссылки 
 Биография Фредди Льюиса на сайте Remember the ABA
 Статистика в НБА / АБА на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Мемфис Саундс»
Игроки «Спиритс оф Сент-Луис»